Яхья Самбиев — участник Первой мировой войны, всадник Чеченского конного полка «Дикой дивизии», полный Георгиевский кавалер.

Биография 

В бою 26 февраля 1915 года Яхья Самбиев под сильным ружейным и пулемётным огнём неприятеля сумел восстановить связь. За этот подвиг он был награждён Георгиевским крестом III степени № 37659.

Память 
На одном из камней Мемориала памяти погибших в борьбе с терроризмом в Грозном высечено имя Яхья Самбиева.

Примечания

Литература 
 
 

Персоналии:Чечня
Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)
Полные кавалеры знака ордена Святого Георгия
Чеченский конный полк